– japońska tenisistka, finalistka French Open 2018 w grze podwójnej, medalistka igrzysk azjatyckich.

Kariera tenisowa 
Rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 8 lat. Zadebiutowała w 2008 podczas juniorskiej imprezy w Kawaguchi. W maju 2009, dzięki dzikiej karcie, zagrała po raz pierwszy w turnieju z cyklu ITF. W styczniu kolejnego roku zanotowała debiut w juniorskim Wielkim Szlemie – podczas Australian Open pomyślnie przeszła przez kwalifikacje, a w pierwszej rundzie turnieju głównego uległa Marynie Zanewśkiej 1:6, 3:6. Dwa miesiące później dotarła do finału dużej juniorskiej imprezy w Nagoi, w którym przegrała z Sachie Ishizu 2:6, 2:6. W styczniu 2011, grając w parze z Miyu Katō, osiągnęła finał gry podwójnej dziewcząt podczas Australian Open.

W 2012 zakończyła starty w turniejach juniorek i skupiła się na rozgrywkach profesjonalnych. Wygrała deblowe imprezy w Nishi-Tama, Pattayi i Makinoharze. W maju 2013 wygrała swój pierwszy turniej singlowy, a w tym samym sezonie triumfowała w trzech kolejnych imprezach w deblu. Następne zwycięstwo deblowe osiągnęła na początku roku 2014.

W zawodach cyklu WTA Tour Japonka wygrała pięć turniejów w grze podwójnej z dziesięciu rozegranych finałów (w tym osiągnęła finał French Open 2018). Triumfowała też w trzech deblowych turniejach cyklu WTA 125 z sześciu rozegranych finałów.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 10 (5–5)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 6 (3–3)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2014
Sportowcy związani z Hiratsuką
Ludzie urodzeni w Hiratsuce
Urodzeni w 1994